Miejscowości w Polsce 
 Ponikwa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka 
 Ponikwa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko
 Ponikwa – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

 Miejscowość na Ukrainie
 Ponikwa – wieś w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego, historycznie siedziba parafii rzymskokatolickiej, dwór rodziny Bocheńskich i Dunin - Borkowskich.

 Cieki w Polsce 
 Ponikwa – strumień w województwie zachodniopomorskim.
 Ponikwa – potok, dopływ Soły